Пухату () — топоним Эстонии:
 Пухату — озеро;
 Пухату — деревня;
 Пухату — ручей;
 Пухату — заповедник;
 Пухату — болото.